Ludvig 6. (), kaldet Ludvig den Tykke (), (1. december 1081 i Paris – 1. august 1137 i Paris) var konge af Frankrig 1108-1137. Han var søn af Filip 1. af Frankrig og Bertha af Holland. 

I 1104 var Ludvig 6. forlovet med Lucienne af Rochefort, datter af Guy I (død 1108), Comte af Rochefort. De blev senere gift men ægteskabet var ikke fuldbyrdet og blev ophævet af Pave Paschalis 2. i Troyes 23. maj 1107. Lucienne giftede sig snart igen med Guichard 3. af Beaujeu.

Ludvig blev gift for anden gang 1115 med Adelheid af Savoyen (1092-1154).

Børn

Med Mary 
Med Mary, datter af Renaud Breuillet Dourdan, var Ludvig 6. far til en datter:

 Isabella (cirka 1101/1104 – døde efter 1175), Lady af Liancourt-Saint-Pierre, gift med Vilhelm Chaumont i Vexin.

Med Adelaide 
Med Adelaide fik han ni børn:

 Filip (1116 – 13. oktober 1131), var medkonge af Frankrig (1129–1131) sammen med sin far Ludvig 6. Han døde efter et fald fra en hest. Havde en bror med samme navn.
 Ludvig 7. (1120 – 18. september 1180), konge af Frankrig (1131–1180). 
 Henrik (1121–1175), ærkebiskop i Reims.
 Hugues (født cirka 1122), døde som barn.
 Robert (cirka 1123 – 11. oktober 1188), Greve af Dreux
 Constance (cirka 1124 – 16. august 1176), gift første gang med Eustace 4., greve af Boulogne og anden gang med Raymond 5. af Toulouse.
 Filip (1125–1161), biskop i Paris. Havde en bror med samme navn.
 Peter af Courtenay (cirka 1125–1183), gift med Elizabeth, lady af Courtenay.
 En datter som døde som barn. Begravet i Saint-Victor i Paris.

Slægtstræ

Eksterne henvisninger 

Konger af Frankrig
Huset Capet
Personer fra Paris